Code
KPW est un code, qui signifie :
 won, la monnaie de la Corée du Nord, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)